Charles Schmidt kan syfta på:

* Charles Schmidt (1812–1895), fransk teolog och historiker
 Charles Schmidt (1872–1956), fransk arkivarie och historiker

Se även 
 Carl Schmidt
 Karl Schmidt